Поводир — особа, тварина або пристрій, що веде сліпого.

Фільми:
 «Поводир» — білоруський художній фільм 2001 року.
 «Поводир» — український фільм-драма 2013 року.